

Théâtre 
 Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet de Molière, 1670

Cinéma et télévision
 Le Bourgeois gentilhomme est un téléfilm français réalisé par Pierre Badel, 1968 
 Le Bourgeois gentilhomme téléfilm de Martin Fraudreau, 1995 
 Le Bourgeois gentilhomme de Molière est un film français réalisé par Roger Coggio, 1982
 Le Bourgeois gentilhomme est un téléfilm français réalisé par Christian de Chalonge, 2009

Musique 
 Le Bourgeois gentilhomme est une suite pour orchestre écrite par Richard Strauss

Voir aussi 
 Les Bourgeois gentilshommes est une comédie en prose de Dumanoir, 1857